Kott kan som auktorsförkortning betyda:

 Patricia Kott
 L.S. Kott

Robotskapade auktorsförkortningar